Patard peut être :
 une monnaie frappée au  aux Pays-Bas bourguignons (aujourd’hui Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, et le nord de la France). Elle est frappée premièrement en 1433, en Flandre, dans le Brabant, au Hainaut, et en Hollande. Cette monnaie était utilisée dans la plupart des Pays-Bas de l’époque et est pratiquement devenue leur monnaie commune. Philippe le Bon frappa le patard au Luxembourg, les évêchés de Liège et d’Utrecht, et le duché de Gueldre  ;
 une pièce de monnaie des Papes d'Avignon ;
 une pièce de deux sous en France au  ;
 un patronyme français.

Notes 

Monnaie de la Renaissance au XIXe siècle
Ancienne unité monétaire